Lift off ("décollage" en anglais) peut désigner : 
 Une chanson de Jay-Z et Kanye West, Lift Off (chanson)
 Un procédé de gravure utilisé dans la microélectronique, Lift-off (technique)